In musica, plurale di assolo
 In informatica, Associazione per il software libero (acronimo)
 In geografia Prefettura di Assoli, nel Togo